Costituzione siciliana del 1812
Costituzione siciliana del 1848